

Localidades 
Brasil
 Igreja Nova (Alagoas), município

Freguesias de Portugal
 Igreja Nova (Barcelos) - freguesia em Portugal
 Igreja Nova (Mafra) - freguesia em Portugal

Outros 
 Igreja Nova (Constantinopla) - construção bizantina 

Desambiguações de topônimos